L'avenue Thiers est un odonyme en hommage à Adolphe Thiers (1797-1877) et peut désigner :

Avenue Thiers à Bordeaux ;
 Avenue Thiers à Lyon ;
 Avenue Thiers à Nice ;
 Avenue Thiers au Raincy.

Homonymie de toponyme